Der Name Umbrail bezeichnet:
in der Regel einen Alpenübergang, den Umbrailpass (rätoromanisch: Pass da l’Umbrail)
seltener einen Berg in der Nähe dieses Übergangs, den Piz Umbrail
eine Untergruppe der Ortler-Alpen